

História e mitologia 

 Babu — outro nome de Hórus, divindade egípcia
 Babu ou Bau (mitologia) —  divindade babilônica

Pessoas 
 Jorge Babu — deputado estadual do Rio de Janeiro
 Babu Santana — ator e cantor brasileiro

Desambiguações de história
Desambiguações de mitologia
Desambiguações de música